Orto puede referirse a: 

 Orto, aparición o salida de un astro.
 Orto (Córcega del Sur), comuna francesa situada en Córcega del Sur.
 Orto (España), parroquia española del municipio de Abegondo, de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Orto (revista), revista española publicada en Valencia entre 1932 y 1934.
 Orto, nombre del perro de Gerión que guardaba su rebaño de vacas rojas.
 La posición orto en un hidrocarburo aromático con dos sustituyentes. 
 Ano (Sud.) (vulgar).

Enlaces externos